«Скопье» () — македонский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1960 году, под именем «МИК», путём слияния клубов «Металец» и «Индустриалец». Во времена союзной Югославии выступал в региональной Македонской лиге, и один раз, в 1970 году, победил в ней. В чемпионатах независимой Македонии «Скопье» выступал преимущественно во Второй лиге. В Первой лиге Македонии клуб провёл три сезона, лучший результат — 9-е место в сезоне 2010/11.

Выступления в последние годы 

<small>*Голубым выделен лучший результат клуба.</s>

Известные игроки 
  Златко Бошковски
  Александар Васоски
  Християн Кировски
  Чедомир Яневски

Ссылки 
 Профиль клуба на weltfussballarchiv.com 

Футбольные клубы Северной Македонии
ФК «Скопье»